Френч Кемп има више значења:
 Френч Кемп (Калифорнија)
 Френч Кемп (Мисисипи)